Eddy Wata – cantante nigeriano
 Ghabet Bologna - Wata el Mrouj – comune del Libano 
 Mamy Wata – film del 1989 diretto da Moustapha Diop
 Mami Wata – spirito dell'acqua venerato nell'Africa occidentale, centrale e meridionale
 Wata el Jawz – centro abitato e comune del Libano
 WATA –  stazione radio che trasmette da Boone, nella Carolina del Nord